Тод Слоан (; 30 листопада 1927, Літчфілд — 12 липня 2017, Саттон) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника, крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1943 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 792 матчі в НХЛ, включаючи 47 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1949, 1951.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1951, 1952, 1956.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1956.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Чикаго Блек Гокс» — 1961.
 Срібний призер чемпіонату світу 1962.

Статистика

Посилання 
 
 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти АХЛ
Учасники матчів всіх зірок НХЛ